1 декабря 1911 года халхаские князья и ламы провозгласили независимость Монголии. Богдо-гэгэн VIII, буддийский лидер страны, 29 декабря был возведён в Богдо-ханы, стал теократическим правителем нового государства. 

25 мая 1915 года в Кяхте было заключено трёхстороннее российско-китайско-монгольское соглашение, провозглашавшее автономию Монголии.

Летом 1918 года Китай ввел в Ургу китайский батальон. В июле 1919 года китайские войска заняли Ургу и заставили правительство Богдо-хана признать суверенитет Китая над Монголией. Китайские власти взяли курс на ликвидацию монгольской автономии.

4 февраля 1921 года Азиатская конная дивизия под командованием генерала Унгерн-Штернберга выбила китайский гарнизон из Урги и заняли город, вернув Монголии независимость. 

В июле 1921 года революционные монгольские и советские войска вошли в Ургу. Страна была объявлена ограниченной монархией, во главе её номинально остался Богдо-гэгэн. Монархия была отменена в 1924 году после смерти Богдо-гэгэна, провозглашена Монгольская Народная Республика.

В 1990 году после отставки правительства МНРП была принята новая конституция. 21 марта 1990 был избран первый Президент Монголии.

Главы государства в Монголии с 1911 года 

Государственное устройство Монголии
Списки:Монголия